Глостер има више значења:
 Глостер
 Округ Глостер (Њу Џерзи)
 Округ Глостер (Вирџинија)
 Глостер (Северна Каролина)
 Глостер (Масачусетс)
 Глостер (Охајо)
 Глостер (Луизијана)
 Глостер (Мисисипи) 
 Глостер Сити (Њу Џерзи)
 Глостер (рагби јунион)